Тишиново — название нескольких населённых пунктов:
 Тишиново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Тишиново — деревня в Куркинском районе Тульской области.